

Mercado Central (Buenos Aires), centrale markthal in Buenos Aires

Mercado Central (Santiago), centrale markthal in Santiago

Mercado Central (Santa Ana), centrale markthal in Santa Ana

Mercado Central (Acapulco), centrale markthal in Acapulco

Mercado Central (Valencia), centrale markthal in Valencia
Mercado Central (Alicante), centrale markthal in Alicante
Mercado Central (Almería), centrale markthal in Almería
Mercado Central (Salamanca), centrale markthal in Salamanca
Mercado Central (Zaragoza), centrale markthal in Zaragoza